Эггелла:
 Эггелла (вулкан)
 Эггелла (река)